Broken Silence – album di Foxy Brown del 2001
Broken Silence – album di RBX del 2007
Broken Silence – singolo dei So Solid Crew del 2011
Broken Silence – film tedesco-svizzero del 1996
Broken Silence – miniserie televisiva del 2002